El nombre de Bernardo López puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Bernardo López García (1838-1870). Poeta español nacido en la ciudad de Jaén.
 Bernardo López Piquer (1799-1874). Pintor español. Era hijo del pintor Vicente López Portaña y hermano del también pintor Luis López Piquer.